Alain Robert peut faire référence à :
 Alain Robert (1962-), grimpeur urbain, célèbre pour ses ascensions de gratte-ciel en solo intégral ;
 Alain Robert (1945-), homme politique français, membre-fondateur du Front national.